Артём Сергеевич Нагаевский (; род. 24 января 1983 года, Умань, Черкасская область) — украинский предприниматель, политик.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Окончил экономический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (кафедра «Финансы и Банковское дело»). Получил степень магистра.

Нагаевский является председателем правления логистической компании ПАО АТП 13058.

Он специализируется на макроэкономических исследованиях и стратегическом прогнозировании.

Политическая деятельность 
Работал . Был членом «Команды Зеленского» на президентских выборах 2019 году в Киевской области.

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 96 в списке. На время выборов: заместитель председателя правления ПАО АТП 13058, член партии «Слуга народа». Проживает в Киеве.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, председатель подкомитета по вопросам земельных отношений.

Примечания

Ссылки 
 
 

Члены партии «Слуга народа»
Выпускники экономического факультета Киевского университета
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва